Са́румэзерс или Са́рума (, Sāruma ezers) — озеро в Страупской волости Паргауйского края Латвии. Относится к бассейну Гауи.

Площадь водной поверхности — 189,1 га. Наибольшая глубина — 6 м, средняя — 2,3 м.

Примечания 

Бассейн Гауи
Озёра Паргауйского края
Страупская волость